Коробе́йникова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Коробейникова, Анастасия Семёновна (1911—1950) — Герой Социалистического Труда (1949), свинарка.
 Коробейникова, Лариса Викторовна (род. 1987) — российская фехтовальщица.
 Коробейникова, Полина Александровна (род. 1996) — российская фигуристка.